

Aves 
 Tauató-pintado (Accipiter poliogaster)
 Gavião-preto (Urubitinga urubitinga)
 Gavião-miúdo (Accipiter striatus)

Desambiguações de animais